Кукуй — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.

Находилась примерно посередине между современными деревнями Заборье и Печёрская Буда.

История 
В 1978 году деревня ещё существовала и входила в Печерский сельсовет Хиславичского района.

В 1993 году уже считалась как прекратившая существование деревня Печерского сельсовета Хиславичского района.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Хиславичского района